Alessandro Salvio (* um 1570; † um 1640) war ein italienischer Schachspieler, der als stärkster Schachspieler um 1600 angesehen wird.

Er gründete eine italienische Schachakademie in Neapel und schrieb ein Buch namens Trattato dell’Inventione et Arte Liberale del Gioco Degli Scacci, das 1604 in Neapel publiziert wurde. Er schrieb auch Il Puttino, eine Biographie über Leonardo da Cutri, publiziert 1634. Darin erschien eine Stellung, die oftmals fälschlich Lucena zugeschrieben wurde.

Lösung:
1. Tc1–c4 mit der Drohung 2. Td4+ und Brückenbau. Auf 1. … Ta2–d2 folgt hingegen 2. Tc4–a4 und Brückenbau, wie bei Turmendspiel beschrieben.

Weblinks 
 J. H. Sarratt: The Works of Damiano, Ruy-Lopez, and Salvio on the Game of Chess. London 1813 (englische Teilübersetzung)

Sachbuchautor (Schach)
Schachkomponist
Schachspieler
Schachspieler (Italien)
Historische Person (Italien)
Geboren im 16. Jahrhundert
Gestorben im 17. Jahrhundert
Mann